Riek ist der Familienname folgender Personen:

 Edgar Frederick Riek (1920–2016), australischer Zoologe und Paläontologe
 Gustav Riek (1900–1976), deutscher Prähistoriker
 Heinz Riek (1918–2006), deutscher Journalist, Fernsehpionier
 Peter Riek (* 1960), deutscher Zeichner und Maler
 Renate Riek (* 1960), deutsche Volleyballspielerin

Siehe auch:
 Rieck
 Rieg
 Riegg
 Rik